Le nom de Białe peut faire référence à :

 Białe (Podlachie), village du powiat de Suwałki, voïvodie de Podlachie
 Białe (Poméranie occidentale), village du powiat de Szczecinek, voïvodie de Poméranie occidentale
 Białe (Mazovie), village du powiat de Gostynin, voïvodie de Mazovie
 Białe (Couïavie-Poméranie), village du powiat de Świecie, voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Powiat de Bielsko-Biała, powiat du voïvodie de Silésie
 Bielsko-Biała, chef-lieu de ce powiat

Voir aussi 
 Białe Jezioro, nom de nombreux lacs en Pologne
 Jezioro Białe, nom de nombreux lacs en Pologne